Feliu de Girona (diaca), sant llegendari de Girona, diaca i company de sant Narcís
 Feliu de Girona, sant màrtir a Girona, d'origen africà, antic patró de la ciutat, mort l'any 303
 Església de Sant Feliu de Girona, església col·legiata de la ciutat de Girona